Eutychianos ist der Name folgender Personen:

 Eutychianos (Historiker), spätantiker Historiker, 4. Jahrhundert
 Eutychianos (Achaia), stellvertretender Proconsul der Provinz Achaia
 Eutychianos (Stadtpräfekt), Stadtpräfekt Konstantinopels im Jahr 414 n. Chr.
 Eutychianos von Adana, byzantinischer Hagiograf, 6. Jahrhundert

Eutychianus ist der Name folgender Personen:

 Eutychianus, weiterer Beiname von Publius Valerius Comazon († nach 222), Konsul des Jahres 220 n. Chr.
 Eutychianus († 283), Bischof von Rom (275–283)
 Flavius Eutychianus, Konsul des Jahres 398 n. Chr.
 Terentius Eutychianus, römischer Mediziner